Famille Forray
Gilbert Forray